22-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 11 по 14 сентября 1997 года в Каракасе (Венесуэла) с участием 4 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул в 21-й раз в своей истории и в 16-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 Венесуэла — страна-организатор;
 Бразилия  — победитель предыдущего чемпионата;
 Аргентина, Перу — по итогам квалификации.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл с 28 по 31 августа 1997 года. Участники — Аргентина, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор.

Южная группа 
Буэнос-Айрес (Аргентина)

 29 августа: Чили — Уругвай 3:-; Аргентина — Парагвай 3:0 (15:6, 15:8, 15:7).
 30 августа: Чили — Парагвай 3:1 (15:9, 15:17, 15:6, 15:4); Аргентина — Уругвай 3:0 (15:2, 15:1, 15:9).
 31 августа: Парагвай — Уругвай 3:1 (15:10, 15:9, 13:15, 15:11); Аргентина — Чили 3:0 (15:3, 15:6, 15:4).

Северная группа 
Богота (Колумбия)

 28 августа: Перу — Гайана 3:0; Колумбия — Эквадор 3:-.
 29 августа: Перу — Эквадор 3:-; Колумбия — Гайана 3:-.
 30 августа: Эквадор — Гайана 3:-; Перу — Колумбия 3:2 (15:13, 5:15, 15:11, 9:15, 18:16).

Итоги 
По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили победители групповых турниров — Аргентина и Перу.

Система проведения чемпионата 
4 команды-участницы на предварительном этапе провели однокруговой турнир. Две лучшие команды в финальном матче определили победителя первенства.

Предварительный этап 

 11 сентября: Венесуэла — Перу 3:0 (15:2, 15:4, 15:7); Бразилия — Аргентина 3:0 (15:9, 15:9, 15:6).
 12 сентября: Венесуэла — Аргентина 3:1 (15:11, 13:15, 15:10, 15:9); Бразилия — Перу 3:0 (15:9, 15:9, 15:6).
 13 сентября: Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:6, 15:8, 15:10); Аргентина — Перу 3:0 (15:2, 15:7, 15:11).

Финал 
14 сентября
 Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:9, 15:7, 15:9).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Антонио Карлос Гувея (Карлан), Дуглас Кьяротти, Жилберто Годой Фильо (Жиба), Жилмар Насименто Тейшейра (Кид), Джоване Фринаццо Гавио, Жоэл дус Сантус Монтейро, Марсело Элгартен (Марселино), Марсело Негран, Маурисио Камарго Лима, Макс Джеферсон Перейра, Налберт Битенкурт, Рикардо Гарсия (Рикардиньо), Карлос Роберто Тоалдо. Тренер — Радамес Латтари Фильо.

 .

 : Хавьер Вебер, Фернандо Борреро, Алехандро Романо, Алехандро Спахич, Пабло Перейра, Маркос Милинкович, Себастьян Фирпо, Максимилиано Перальта, Хуан Пабло Порельо. Тренер — Даниэль Кастеллани

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1997 год в волейболе